Nova Política Econòmica, política econòmica proposada per Lenin l'any 1921
 Partit Nacional d'Europa (del seu nom en anglès National Party of Europe), partit polític històric de caràcter ultradretà d'Europa